

Onomastica
Alcinoe – forma femminile del nome proprio di persona Alcinoo

Mitologia greca
 Alcinoe – donna greca figlia di Polibo, re di Corinto
 Alcinoe – una delle ninfe che assistettero Rea nell'allevare Zeus
 Alcinoe – figlia di Stenelo e pronipote di Perseo